

Pseudonyme 
 Zara Whites (née en 1968), actrice pornographique hollandaise.

Divers